Donauleiten (Leite ‚Steilhang‘) heißen:

 ein Schutzgebiet in Deutschland zwischen Passau und Jochenstein, siehe Naturschutzgebiet Donauleiten
 die Hänge des Durchbruchstals am Sauwald in Österreich, siehe Oberes Donautal (Oberösterreich)
 ein felsiger Steilhang bei Passau, die Löwenwand

Donauleiten ist der Name folgender Orte:
 Donauleiten (Gemeinde Bergern), Ortsteil von Bergern im Dunkelsteinerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Donauleiten (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Donauleiten (Gemeinde Haibach), Ortschaft in der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich